Miejscowości w USA
 Parsons – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Parsons – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Decatur
 Parsons – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Tucker

 Osoby o nazwisku Parsons
 Alan Parsons (ur. 1948) – brytyjski muzyk, twórca zespołu Alan Parsons Project
 Benny Parsons (1941–2007) – amerykański kierowca wyścigowy
 Charles Parsons (1854–1931) – inżynier – wynalazca turbiny parowej
 Estelle Parsons (ur. 1927) – amerykańska aktorka
 Geoffrey Parsons (1929–1995) – australijski pianista
 Gram Parsons (1946–1973) – muzyk amerykański, członek The Byrds
 Howard Parsons (1918–2000) – amerykański filozof marksistowski
 Jim Parsons (ur. 1973) – amerykański aktor 
 John Parsons:
 John Denham Parsons (1861–?) – angielski pisarz, parapsycholog
 John Whiteside Parsons (1914–1952) – amerykański chemik, pionier badań nad stałym paliwem rakietowym
 Johnnie Parsons (1918–1984) – amerykański kierowca wyścigowy
 John Anthony Parsons (1938–2004) – brytyjski dziennikarz sportowy
 Lawrence Parsons (1840–1908) – irlandzki astronom, syn Williama
 Lewis Parsons (1817–1895) – amerykański polityk
 Liam Parsons (ur. 1977) – kanadyjski wioślarz
 Talcott Parsons (1902–1979) – amerykański socjolog
 Tony Parsons, (ur. 1955) – brytyjski pisarz i dziennikarz
 William Parsons (1800–1867) – irlandzki astronom, ojciec Lawrence'a

 Inne
 Parsons Marine Steam Turbine Company – firma produkująca turbiny parowe